Schicksal steht für:
 Schicksal, ein als unabwendbar betrachtetes Ereignis
 Schicksal (1925), deutscher Stummfilm
 Schicksal (1942), deutscher Spielfilm des Regisseurs Géza von Bolváry
 Schicksal / Osud, Oper von Leoš Janáček

Das Schicksal steht für:
 Das Schicksal, ägyptisch-französischer Spielfilm von Youssef Chahine (1997)

Siehe auch: